Борис Тимофеевич Янин (4 марта 1931, Оренбург ― 10 июля 2021, Москва) ― советский и российский палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук (1986), профессор (1992), заслуженный профессор Московского университета (2001). Лауреат премии Московского общества испытателей природы (1983).

Биография 
Родился Борис Тимофеевич 4 марта 1931 в городе Оренбурге в семье военнослужащего. В 1949 году Борис Янин в городе Иркутске окончил среднюю школу и в том же году поступил в Иркутский университет. Борис Тимофеевич с 3-го курса Иркутского университета перевёлся в МГУ, который окончил с отличием в 1954 году по кафедре палеонтологии. Янин Б. Т. в 1954 году поступил в аспирантуру на кафедру палеонтологии МГУ.

В 1959 году Борис Тимофеевич Янин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Двустворчатые моллюски валанжина и готерива Крыма (отряды Schizodonta, Heterodonta, Rudistae)». В МГУ Б. Т. Янин работал на кафедре палеонтологии в должности ассистента (1959), с 1965 года работал доцентом. В 1985 году Борис Тимофеевич защитил докторскую диссертацию по теме «Рудисты юры и мела».

1989―2016 ― Янин Б. Т. работал профессором кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ.

Борис Тимофеевич Янин подготовил 2 кандидатов наук, является автором более 130 публикаций.

В МГУ профессор читал курсы: «Палеоэкология», «Краткий курс палеонтологии», «Палеонтология беспозвоночных», он проводил учебные практики в Крыму, практику по фауне Белого и Чёрного морей.

В честь учёного, Бориса Тимофеевича Янина, названы в 1960 году ― аммонит Kilianiceras janini Druzczic, в 1974 году ― морская лилия Phyllocrinus yanini Arendt.

Умер 10 июля 2021 года.

Области научных интересов 
 Фауна и стратиграфия юры и мела Русской платформы (опубликовано более 50 статей и 3 атласа);

 Систематика (опубликована монография в 1995 году);

 Палеобиогеография юры и мела Северной Евразии (опубликовано более 10 статей и 1 монография в 1989 году).

Членство в организациях 
 1978 ― член Комиссий по палеонтологии, палеоихнологии (1978) и тафономии (1987) при Проблемном совете АН СССР,

 учёный секретарь Ученого совета отделения геологии геологического факультета (1985, член с 1976),

 1980 ― учёный секретарь Учёного совета по палеонтологии и стратиграфии по защите докторских и кандидатских диссертаций при геологическом факультете МГУ,

 1974 ― член Московского общества испытателей природы (1959), Всесоюзного палеонтологического общества СССР.

Труды 
Учебные пособия
 Основы тафономии, 1983,

 Терминологический словарь по палеонтологии (палеоихнология, палеоэкология, тафономия), 1990,

 Учебное пособие по палеонтологии беспозвоночных, 1993.

 Методическое руководство по тафономии позвоночных организмов: Учебное пособие (в соавторстве с В. Г. Очевым и И. С. Барсковым), 1994,

 Методика и техника палеонтологических исследований: Учебное пособие. ч. 1 (в соавторстве с И. С. Барсковым), 1997,

 Общая палеоэкология: Учебное пособие (в соавторстве с Г. Н. Киселевым и др.). Изд-во СПб ун-та, 2000. ― 131 с.,

 Палеонтологические описания и номенклатура (в соавторстве), 2004,
 Палеобиогеография, 2009,
 Палеоэкология, 2016.

Основные научные труды
 Двустворчатые моллюски: отряд Rudistae// Атлас нижнемеловой фауны Северного Кавказа и Крыма. М.: Гостоптехиздат, 1960. ― С. 223―224.

 Система, филогения и эволюция рудистов, 1995

 Юрские и меловые рудисты (географическое и стратиграфическое распространение), 1989

 Разрез берриасских отложений в бассейне реки Бельбек, Юго-Западный Крым// Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2000. ― № 1. ― 10 с. (в соавторстве)

 Тафономическая литература в России последнего десятилетия XX века (общие вопросы, тафономия позвоночных). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. ― 16 с. (в соавторстве)

 Биота Среднерусского моря в волжское время. Статья 1. Главные тенденции развития// Вестник Моск. ун-та. Серия Геол., 2001.― № 5. ― С. 10-15.

 Биота Среднерусского моря в волжское время. Статья 2. Этапы развития основных групп организмов// Вестник Моск. ун-та. Серия Геол., 2001. ― № 6. ― С. 11―16.

 Палеогеографический аспект тафономических исследований. Саратов: Изд-во «Научная книга». 2001. ― 180 с. (в соавторстве).

 Педагогическая деятельность Романа Федоровича Геккера// Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2002 Т.77. Вып. 3. ― С.70-74.

 Основные этапы геологического образования в Московском университете// Геологический альманах (Сборник к 250-летию Московского университета и 65-летию геологического факультета МГУ. М.: Изд-во МГУ, 2003. ― С. 6―72.

 Двустворчатые моллюски// Атлас важнейших групп фауны мезозойско-кайнозойских отложений Северного Кавказа и Предкавказья. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. ― С. 45―63 (в соавторстве).

 Новые раннемеловые тригонииды (Bivalvia) Крыма и Северного Кавказа// Палеонтол. журн., 2004. ― № 6. ― С. 26―32.

 Early Cretaceous Trigoniids of the Crimea// Paleontol. journ. 2004 Vol.38. Suppl.6. P. 563―652.

Примечания

Ссылки 
 Борис Тимофеевич Янин // knigogid.ru
 КАФЕДРА ПАЛЕОНТОЛОГИИ 
 Янин, Борис Тимофеевич // ucheba.su
 Янин Борис Тимофеевич // Истина МГУ
 Его статьи в РИНЦ

Палеонтологи СССР
Палеонтологи России
Заслуженные профессора Московского университета
Преподаватели МГУ